Yu She és un personatge de ficció de la novel·la històrica del Romanç dels Tres Regnes de Luo Guanzhong. En la novel·la ell és un general militar servint sota el senyor de la guerra Yuan Shu. Durant la Batalla del Pas Sishui contra les forces de Dong Zhuo, Yu es presenta com a voluntari per batre's en duel amb el general de Dong, Hua Xiong. Yu no aconsegueix ser rival per Hua i és mort pel seu oponent després que ells lluiten durant tres rondes.

Vegeu també 
 Llista de personatges de ficció dels Tres Regnes

Referències 
 Luo Guanzhong. Romanç dels Tres Regnes, Capítol 5.

Persones de ficció dels Tres Regnes